La Brasserie Beck est située à Bailleul dans le département du Nord.

Beck, Brasserie
Bailleul